

Patronyme 
Antequera est un patronyme porté par :

 Francisco Antequera, un coureur cycliste espagnol.
 Niña de Antequera, nom de scène de Maria Barrus Martínez, une chanteuse de flamenco espagnole.

Toponyme 
 Antequera, une commune espagnole
 Antequera, une municipalité de la province de Bohol aux philippines.

Musique 
 Antequera (ensemble musical), un ensemble international de musique ancienne vocale et instrumentale

Sport 
 Antequera CF, un club espagnol de football basé à Antequera.